Niemcy:
 Bechtolsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Osoby:
 Andreas von Bechtolsheim – niemiecki informatyk
 Julie von Bechtolsheim – niemiecka poetka

Inne:
 Bechtolsheim – pałac